Jacobus I (Dunfermline, juli 1394 — Perth, 20 of 21 februari 1437, vermoord), uit het huis Stuart, was koning van Schotland van 1406 tot aan zijn dood.

Hij was de zoon van koning Robert III. Uit vrees voor de intriges van zijn machtige oom Robert, hertog van Albany, wilde zijn vader hem in veiligheid naar Frankrijk sturen, maar hij werd op zee gevangengenomen door Engelse zeelieden. Zo belandde hij aan het hof van de Engelse koning Hendrik IV, waar hij een verzorgde opvoeding ontving. De jonge prins verwierf er zelfs een zekere faam als dichter.

Toen zijn vader nog in hetzelfde jaar 1406 overleed, werd Jacobus van rechtswege diens opvolger, maar de hertog van Albany, die in zijn plaats het regentschap waarnam, deed bijzonder weinig moeite om hem vrij te krijgen. Het duurde tot 1420, nadat ook de hertog overleden was, vooraleer er ernstige pogingen in die zin werden ondernomen. Moeizame onderhandelingen leidden in september 1423 tot de vrijlating van Jacobus I, maar het kostte wel een aardig losgeld. De koning trad in februari 1424 in het huwelijk met Johanna Beaufort, dochter van John, graaf van Somerset, en keerde begin april 1424 in Schotland terug, waar hij op 21 mei officieel werd gekroond te Scone.

De regering van Jacobus I wordt gekenmerkt door allerlei wrijvingen; met Engeland (vooral wegens de betaling van het losgeld), met de paus, maar vooral met de adel in zijn eigen land. Heftige conflicten leidden ertoe dat hij door enkele misnoegde edelen in Perth werd vermoord. Jacobus I liet behalve een zoon, die hem opvolgde als Jacobus II, ook nog zes dochters na. De oudste, Margaretha trouwde met de Franse dauphin Lodewijk, een andere, Maria, met Wolfert van Borssele, heer van Veere, en Isabella huwde met Frans I van Bretagne.

Jacobus I, die enig dichterlijk talent bezat, staat bekend als de auteur van "The kingis quair" (dat is "'s Konings cahier"), een liefdesallegorie in 197 strofen, geschreven in de oorspronkelijk hoofse traditie van Geoffrey Chaucer, van wiens werk Troilus and Criseyde hij de vorm overnam. Hij schreef dit werk tijdens zijn verblijf aan het Engelse hof. Aan hem zijn onder meer ook nog twee populaire, zuivere Schotse gedichten, "Christis Kirk on the grene" en "Peblis to the play", toegeschreven.

Voorouders 

Huis Stuart
Koning van Schotland
Vermoord heerser
Persoon in de 15e eeuw